Évry steht für:
 Évry, Stadt in der Region Île-de-France, Frankreich
 Évry (Yonne), Gemeinde in der Region Burgund, Frankreich
 Évry-Grégy-sur-Yerre, Gemeinde in der Region Île-de-France, Frankreich